El título «Lost Horizon» (frecuentemente traducido en plural como Horizontes perdidos) (o su plural «Lost Horizons») puede referirse a:

Literatura y cine 
 Lost Horizon (Horizontes perdidos) (1933), novela de James Hilton;
Adaptaciones
 Lost Horizon (Horizontes perdidos) (1937), película dirigida por Frank Capra.
 Lost Horizon (Horizontes perdidos) (1973), película musical dirigida por Charles Jarrott.

Música 
 Lost Horizon (1985), canción del álbum de A Cappella, de Todd Rundgren. 
 Lost Horizon (1990-), banda musical de Power metal épico, formada en Gotemburgo (Suecia).
 Lost Horizons (2017-), banda musical indie británica, formada por los ex-Cocteau Twins y Dif Juz Simon Raymonde y Richie Thomas, respectivamente, en Brighton (Reino Unido). 
 Lost Horizons (2002), segundo álbum musical del dúo británico Lemon Jelly.
 Lost Horizons (2006), primer álbum musical del grupo italiano Luca Turilli's Dreamquest.
 Lost Horizons (2008), álbum de la banda norteamericana Abney Park, que hace referencia con su nombre y carátula a la novela de James Hilton.

Miscelánea 
 Lost Horizon, videojuego.